Susser ist der Familienname folgender Personen:

 Mervyn Susser (1921–2014), südafrikanisch-US-amerikanischer Mediziner und Epidemiologe 
 Siegfried Susser (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Spencer Susser (* 1977), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent